Puustellinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puustellinsaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Puustellinsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 

Robotskapade Finlandförgreningar